FVP est un sigle qui peut désigner :
 Freie Volkspartei (en français, Parti populaire libéral), un ancien parti politique ouest-allemand issu d’une scission du Parti libéral-démocrate (FDP) en 1956.

FVp est un sigle qui peut désigner :
 Freisinnige Volkspartei (en français, Parti populaire radical), un parti politique de l'Empire allemand, fondamentalement social-libéral, ayant existé de 1893 à 1910.